El patito feo que surcó los cielos puede hacer referencia a: 

 El patito feo que surcó los cielos (Sora wo Kakeru Yodaka), manga creado por Shiki Kawabata en 2014.
El patito feo que surcó los cielos, miniserie basada en el manga homónimo producido y distribuido por Netflix en 2018.